

Geografia

Giappone 
 Tomari – comune della prefettura di Hokkaidō
 Tomari – sobborgo di Naha, comune della prefettura di Okinawa
 Tomari – ex comune della prefettura di Tottori, dal 2004 inglobato nel comune di Yurihama

Russia 
 Tomari – comune dell'oblast' di Sachalin

Altro 
 cratere Tomari – cratere di Marte